Die Virslīga 2000 war die neunte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 8. April 2000 und endete am 4. November 2000.

Skonto Riga wurde zum neunten Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander und bestritten insgesamt 28 Saisonspiele. Absteiger gab es keinen, nachdem die beiden Tabellenletzten fusionierten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000